Sjumen eller Shumen kan syfta på:

Bulgarien 

 Sjumen (region), 
 Obsjtina Sjumen, kommun, 
 Sjumen, regionhuvudort, Obsjtina Sjumen,